

Geografia 
 Bolivia
San Lucas – città nella provincia di Nor Cinti
 Guatemala

San Lucas Sacatepéquez – comune nel Dipartimento di Sacatepéquez
San Lucas Tolimán – comune nel Dipartimento di Sololá

 Honduras
San Lucas – comune nel Dipartimento di El Paraíso
San Lucas – comune nel Dipartimento di Madriz
 Stati Uniti d'America
San Lucas – census designated place della California
 Messico
Cabo San Lucas – città nello stato della Bassa California del Sud
San Lucas – città nello stato di Chiapas.
San Lucas – città nello stato di Michoacán